Кобенево — название населённых пунктов:

Россия 
 Кобенево — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Кобенево — деревня в Пеновском районе Тверской области.